John Bingham peut se référer à :
 John Bingham (1690-1749), un homme politique irlandais ;
 John Bingham, personnalité politique américaine du  ;
 John Bingham, auteur britannique du .

Homonymie de personnes